Kryštof (band) - Tsjechische band
 Kryštof Harant - Boheems componist, militair en hoveling
 Kryštof Marek - Tsjechisch componist en dirigent
 Kryštof Hádek - Tsjechisch acteur
 Kryštof z Lobkovic - Boheems dichter
 Kryštof Krýzl - Tsjechisch alpineskiër

 Martin Kryštof - Tsjechisch volleyballer